Haderslev (gemeente) -  gemeente in de Deense regio Zuid-Denemarken
 Haderslev (plaats) - plaats in bovenstaande gemeente
 Bisdom Haderslev - bisdom van de Deense Volkskerk in Denemarken
 Haderslev Vor Frue Domsogn, parochie in de gemeente Haderslev